Friedrichsthal è il nome delle seguenti località:
 Friedrichsthal – città tedesca del Saarland
 Friedrichsthal – frazione della città tedesca di Bleicherode (Turingia)
 Friedrichsthal – frazione della città tedesca di Gartz (Oder) (Brandeburgo)
 Friedrichsthal – frazione della città tedesca di Oranienburg (Brandeburgo)
 Friedrichsthal – frazione della città tedesca di Sonneberg (Turingia)